El nombre de Plaza del Pan puede referirse a:

 Plaza del Pan, plaza en el municipio de Alcalá de Guadaíra;
 Plaza del Mercado del Pan, plaza en el municipio de Cuéllar;
 Plaza del Pan, plaza en la ciudad de Mallorca;
 Plaza del Pan, plaza en la ciudad de Medina del Campo;
 Plaza del Pan, plaza en el municipio de Puenteceso;
 Plaza del Pan, plaza en el municipio de Puentedeume;
 Plaza del Pan, plaza en la ciudad de Sevilla;
 Plaza del Pan, plaza en el municipio de Talavera de la Reina;